Сезон ФК «Барселона» 2011—2012 112-й за ліком сезон футбольного клубу Барселона і його 81-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Барселона не змогла захистити два основні титули, які здобула попереднього сезону. У Ла-Лізі команда посіла друге місце, на дев'ять очок позаду Реал Мадрид. У Лізі чемпіонів Барселона в півфіналі поступилась майбутнім переможцям Челсі 2–3 за сумою двох матчів. По закінченні сезону Жузеп Гвардіола звільнився з посади головного тренера, а Барселона виграла Копа-дель-Рей.

Гравці

Склад команди 

  

Загальна ціна складу: €187,5M

З юнацької системи 
Оновлено 13 серпня 2011

Прийшли

Загальні витрати:  €60 млн.

Пішли

Загальний прибуток:  €21,75 мільйона.

Витрати:  €38,25 мільйона

Статистика гравців

Статистика гравців 

Курсивом: позначено гравців, що полишили клуб.

Дисциплінарні покарання 
Враховуючи всі офіційні матчі. Розташовано за позицією на полі й номером на футболці.

Курсивом: позначено гравців, що полишили клуб.

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Суперкубок Іспанії

Суперкубок УЄФА

Клубний чемпіонат світу

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей 

Час початку вказано за ЦЄЧ.

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Примітки 

Барселона
2011—2012